Andronow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Andronow (1901–1952), sowjetischer Physiker
 Juri Wladimirowitsch Andronow (* 1971), russischer Geher
 Sergei Wladimirowitsch Andronow (* 1989), russischer Eishockeyspieler